UFC 252: Миочич vs. Кормье 3 (англ. UFC 252: Miocic vs. Cormier 3) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 15 августа 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Стипе Миочич победил Дэниела Кормье единогласным решением судей и защитит титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

В со-главном бою вечера Марлон Вера победил Шона О`Мэлли техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Изначально на 15 августа была запланирована организация турнира в городе Дублин (Ирландия), где последний раз UFC проводила свой турнир в августе 2015 года. Однако, в июне UFC отказалась от этих планов и полностью отменила проведение турнира в этой локации из-за продолжавшейся пандемии COVID-19.

Главным событием турнира стал титульный бой за чемпионский титул UFC в тяжёлом весе между действующим двукратным чемпионом Стипе Миочичем и бывшим чемпионом в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэлем Кормье (#1 в рейтинге). Этот третий бой подряд между Миочичем и Кормье. Впервые бойцы встретились на турнире UFC 226 в июле 2018 года, где Кормье, будучи действующим чемпионом в полутяжелом весе, вернулся в тяжелый вес и завоевал титул, нокаутировав Миочича в первом раунде. Их вторая встреча состоялась на UFC 241 в августе 2019 года, где Миочич вернул себе пояс чемпиона в тяжёлом весе, отправив Кормье в нокаут в четвёртом раунде. Для Миочича третий поединок с Кормье будет являться первой защитой титула после возвращения чемпионского титула и четвёртой в общей сложности за его карьеру в UFC.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Герберт Бёрнс не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника;

Ти Джей Браун не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Кай Камака vs. Тони Келли
 Выступление вечера: Дэниел Пинеда и Вирна Жандироба

Последствия турнира 
18 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

17 августа Джон Джонс объявил, что принял решение официально отказаться от своего звания чемпиона UFC в полутяжелом весе.

 Фабрисиу Вердум (#13) покинул рейтинг Топ-15 тяжёлого веса (завершил карьеру бойца);

 Шон О`Мэлли (#14) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса (*);

 Фелис Херриг (#15) покинула рейтинг Топ-15 женского минимального веса (*).

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC